Женский педагогический институт (1903—1918) — высшее учебное заведение Российской империи в Санкт-Петербурге.

История
Институт был основан 23 июня 1903 года на базе Педагогических курсов при Санкт-Петербургских женских гимназиях, открытых в системе Ведомства учреждений императрицы Марии (1859).  Первым директором института был С. Ф. Платонов.

Идея преобразования курсов в институт принадлежала инспектору курсов А. Н. Страннолюбскому.  А. Е. Пресняков, внёсший значительный вклад в создание программы института, писал «Курсы, как они теперь поставлены, — учреждение маргариновое, а мы хотим создать высшее заведение особого типа» (1898).

Целью института являлась подготовка преподавательниц для всех классов женских учебных заведений. Институт состоял в ведомстве учреждений Императрицы Марии. Для практических упражнений учащихся в преподавании при институте имелась женская гимназия с начальной школой и детским садом. Институт разделялся на 2 отделения: словесно-историческое и физико-математическое, с 4-летним курсом в каждом. Первые 2 года обучения посвящались теоретическим занятиям, а с 3-го года начинались практические педагогические занятия. В институте преподавались: Закон Божий, науки философские, педагогические, словесно-исторические, физико-математические, естественно-исторические и иностранные языки.

В институт принимались девушки не моложе 16 лет, получившие среднее образование. Слушательницы не подвергались переходным экзаменам, а переводились по определениям конференции; окончательные испытания производились по каждому предмету на том курсе, где предмет заканчивается.

К 1 января 1905 г. в институте обучалось свыше 300 человек.

В 1918 году институт был преобразован в 1-й Петроградский государственный педагогический институт, который в 1922 году был объединён с 3-м Петроградским педагогическим институтом им. А. И. Герцена.

См. также 
 :Категория:Выпускницы женского педагогического института
 :Категория:Преподаватели женского педагогического института
 Здание Женского педагогического института (Санкт-Петербург)

Примечания

Литература
 
 
 Розанов В. В. Женский педагогический институт // Новое время", 1903, 17 июля, № 9829.
 Женский педагогический институт на рубеже эпох (1913—1917)

Ссылки 
 Преподаватели и студентки Императорского женского педагогического института в 1915 году.

Высшие учебные заведения Российской империи
Женские высшие учебные заведения
Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга (Ленинграда), прекратившие своё существование
Женский педагогический институт
Российский государственный педагогический университет